Il singolare del torneo di tennis Taranto Open 1991, facente parte del WTA Tour 1991, ha avuto come vincitrice Emanuela Zardo che ha battuto in finale Petra Ritter 7–5, 6–2.

Teste di serie 

 Federica Bonsignori (quarti di finale)
 Ann Grossman (primo turno)
 Laura Golarsa (secondo turno)
 Katia Piccolini (primo turno)

 Assente
 Cathy Caverzasio (primo turno)
 Assente
 Alexia Dechaume (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Taranto Open 1991